О графах Лерин см. Лерин (графство)

Лерин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 97,9 км². Население — 1 890 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

История 
 См. Лерин (графство)

Население

Примечания

Ссылки 
 Consorcio Turístico de Tierra Estella. Lerín

Муниципалитеты Наварры